Иванников — русская фамилия; имеет женскую форму Иванникова.
 
 Иванников, Артур Николаевич (1936—1989) — советский конструктор, лауреат Госпремии СССР.
 Иванников, Афанасий Иванович (1915—1996) — Герой Советского Союза, командир тральщика «Т-115».
 Иванников, Валерий Николаевич (род. 1967) — российский хоккеист.
 Иванников, Василий Иосифович (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Иванников, Виктор Петрович (1940—2016) — советский и российский учёный, директор Института системного программирования РАН, академик РАН (с 2008).
 Иванников, Вячеслав Андреевич (род. 1940) — российский психолог, член-корреспондент Российской академии образования (с 1992 г.), проректор Университета Российской академии образования (с 1996), заведующий кафедрой психологии Университета РАО (с 1997 г.).
 Иванников, Георгий Иванович (1908—1959) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Иванников, Евгений Валерьевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Иванников, Иван Андреевич (род. 1961) — доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Южного федерального университета.
 Иванников, Максим Юрьевич (1957—2017) — российский режиссёр.
 Иванников, Михаил Дмитриевич (1904—1968) — русский писатель.
 Иванников, Николай Петрович (1912—1993) — советский инженер, директор научно-производственного объединения «Геофизика» Министерства оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Иванников, Олег Владимирович (род. 1967) — российский офицер ГРУ, в 2006—2008 годах — министр обороны Южной Осетии (под именем Андрей Иванович Лаптев).

Иванникова 
 Иванникова, Александра Фёдоровна (1910 — ?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Иванникова, Лидия Алексеевна (Алексеева; 1909—1989) — русская поэтесса и переводчица.
 Иванникова, Мария Сергеевна (1923—2006) — ткачиха Московской хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Иванниково

Примечания